The Football League w sezonie 1890/1891

Przypisy 

1890 w piłce nożnej
1890 w Wielkiej Brytanii
1891 w piłce nożnej
1891 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii